Хамфри (Хэмфри) де Богун (де Боэн) (англ. Humphrey de Bohun) — имя нескольких представителей англо-нормандского знатного рода Боган (Боэн):

 Онфруа де Богон, также известен как Хамфри I де Богун (ум. 1080/1093) — нормандский рыцарь, участник нормандского завоевания Англии в 1066 году, основатель английского дворянского рода Богун
 Хамфри I де Богун (ум. ок. 1129) — англонормандский барон, один из сенешалей английских королей Вильгельма II Рыжего и Генриха I Боклерка.
 Хамфри II де Богун (ум. 6 апреля 1187) — англонормандский барон, участник гражданской войны в Англии 1135—1154 годов на стороне королевы Матильды, позднее — соратник короля Генриха II, один из руководителей подавления мятежа сыновей Генриха II в 1173—1174 годах.
 Хамфри III де Богун (ум. ок. 1180/1182) — лорд Троубридж и наследственный Лорд Верховный констебль Англии с 1199.
 Богун, Хамфри де, 2-й граф Херефорд (ок. 1208 — 24 сентября 1275), 2-й граф Херефорд и наследственный Лорд Верховный констебль Англии с 1220, 1-й граф Эссекс с 1239, сын Генри де Богуна, 1-го графа Херефорда
 Хамфри V де Богун (ум. 1265), сеньор Брекона, соратник Симона де Монфора, член Совета Девяти
 Богун, Хамфри де, 3-й граф Херефорд (ок. 1249 — ок. 1298), 3-й граф Херефорд, 2-й граф Эссекс и наследственный Лорд Верховный констебль Англии с 1275, одна из ключевых фигур во время завоевания Уэльса.
 Богун, Хамфри де, 4-й граф Херефорд (1276 — 16 марта 1321/1322), 4-й граф Херефорд, 3-й граф Эссекс и наследственный Лорд Верховный констебль Англии с ок. 1298, один из лидеров баронской оппозиции королю Англии Эдуарду II.
 Богун, Хамфри де, 6-й граф Херефорд (6 декабря 1309 — 15 октября 1361), 6-й граф Херефорд, 5-й граф Эссекс и наследственный Лорд Верховный констебль Англии с 1336.
 Богун, Хамфри де, 7-й граф Херефорд (1342 – 16 January 1373), 7-й граф Херефорд и 6-й граф Эссекс с 1361, 2-й граф Нортхемптон с 1360, наследственный Лорд Верховный констебль Англии с 1361—1372.

См. также 
 Богун